Národně liberální strana může odkazovat na:

Aktivní politické strany 
 Národně liberální strana (Rumunsko) – politická strana v Rumunsku

Zaniklé politické strany 
 Národně liberální strana (Německo) – vlivná německá politická strana v letech 1867 až 1918.
 Národně liberální strana (Spojené království, 1922) – krátce působící britská politická formace vedená Davidem Lloyd Georgem
 Národně liberální strana (Spojené království, 1931) – britská politická strana činná mezi lety 1931 a 1968

Související články 
 Národní liberalismus